Toponimul Văleni se poate referi la una din următoarele localități:

 Localități din România
 Vălenii de Munte, oraș în județul Prahova
 Văleni, Gorj
 Văleni, Harghita
 Văleni, Mureș
 Văleni, Argeș
 Văleni, Brașov
 Văleni, Constanța
 Văleni, Maramureș
 Văleni, Sibiu
 Văleni, Sălaj
 Văleni, Olt, reședința comunei cu același nume
 Văleni, Vaslui, reședința comunei cu același nume
 Văleni, Neamț, reședința comunei cu același nume
 Văleni (Piatra-Neamț), Neamț
 Văleni (Movilița), Vrancea
 Văleni (Ruginești), Vrancea
 Văleni (Străoane), Vrancea
 Văleni (Pădureni), Vaslui
 Văleni (Viișoara), Vaslui
 Văleni (Brâncoveni), Olt
 Văleni (Păușești), Vâlcea
 Văleni (Zătreni), Vâlcea
 Văleni (Bucium), Alba
 Văleni (Meteș), Alba
 Văleni (Căianu), Cluj
 Văleni (Călățele), Cluj
 Vălenii de Arieș, Cluj
 Văleni (Geoagiu), Hunedoara
 Văleni (Parincea), Bacău
 Văleni (Secuieni), Bacău
 Văleni (Stănișești), Bacău
 Văleni (Baia de Criș), Hunedoara
 Văleni-Dâmbovița, Dâmbovița, reședința comunei cu același nume
 Văleni-Podgoria, Argeș
 Văleni-Stânișoara, Suceava
 Dealu Văleni, Vâlcea
 Mermezeu-Văleni, Hunedoara
 Podu Văleni, Prahova
 Tulburea-Văleni, Prahova
 Valea Văleni, Vâlcea

 Localități din Republica Moldova
 Văleni - localitate în raionul Cahul, Republica Moldova

 Râuri din România
 Văleni - afluent al râului Arieș
 Văleni - afluent al râului Câlneș
 Văleni - alt nume al râului râului Valea Mare, afluent al râului Homorod.
 Văleni - alt nume al Râului Vălenilor afluent al râului Iza
 Văleni - afluent al râului Mureș
 Văleni - afluent al râului Niraj

Vezi și 
Vălenii
Valea
Băleni

Toponime românești